Сезон 2015/16 — 101-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 24-й в Премьер-лиге, а также 110-й год со дня основания футбольного клуба. Команда начала сезон в ранге действующего чемпиона Англии, но защитить титул не смогла, обосновавшись в середине таблицы после разочаровывающего выступления в чемпионате.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Adidas. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2015 года является японская компания Yokohama Rubber Company. Контракт с ней подписан до 2020 года. Домашний комплект формы был представлен 16 июля. Это форма синего цвета. С помощью белых и красных полосок на воротнике, рукавах, шортах и гетрах эта футболка отдаёт дань клубным цветам и становится связью с историей клубных футболок. Выездная форма была презентована 20 июля. Это комплект белого цвета с красными и синими полосками на рукавах. Третий комплект был обнародован 21 августа. Это форма ознаменует возвращение к черно-белому формату и имеет оригинальный дизайн с тонкими светлыми горизонтальными полосками.

Составы команд

Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

Команда до 21 

Источник: Профиль команды U-21s

Команда до 18 

Источник: Профиль команды U-18s

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 56 800 000

Зима 

Общие расходы:  £ 3 400 000

Пришли в аренду

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 37 250 000

Зима 

Общие доходы:  £ 21 075 000

Ушли в аренду

Лето

Зима

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  56 800 000

Зима:  3 400 000

Всего:  60 200 000

Доходы 
Лето:  37 250 000

Зима:  21 075 000

Всего:  58 325 000

Прибыль 
Лето:  19 550 000

Зима:  17 675 000

Всего:  1 875 000

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|-
1 матч Суперкубка Англии в этой таблице не учтен.
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}
1 матч Суперкубка Англии в этой таблице не учтен. В нём применялась схема 4-2-3-1.

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб 
 По данным официального сайта.

Тренерский штаб

Другая информация

Соревнования

Общее

Предсезонные и товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Суперкубок Англии

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2015/16 — 24-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который начался 8 августа 2015 года и завершился 17 мая 2016 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Заняв 1-е место по итогам прошлого сезона 2014/2015 «Челси» автоматически получил право участвовать в групповом этапе турнира и попал в первую корзину при жеребьевке, так как по новым правилам первую корзину составят чемпионы стран, занимающих первые 7 мест в рейтинге УЕФА и победитель Лиги прошлого сезона. Жеребьевка группового этапа прошла 27 августа 2015 года в Монако. «Челси» попал в одну группу с чемпионом Украины «Динамо Киев», чемпионом Израиля «Маккаби Тель-Авив» и вице-чемпионом Португалии «Порту».

Группа G 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2015/16

Стадия плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2015/16

1/8 финала

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2015/2016
Челси